Grand Large (België), een klein kunstmatig meer in de Belgische stad Bergen
 Grand Large (Frankrijk), een kunstmatig meertje bij Meyzieu in de Métropole de Lyon